Вараните (Varanus) са най-големия род гущери в света. Познати са 58 вида в източното полукълбо, тропиците и субтропиците. Достигат на дължина до 3-4 m и тежат 160-200 kg. Най-едър и дълъг е Комодски варан. Хранят се с месо. Нападат също и сравнително едри животни.

Анатомичните и молекулярни изследвания показват, че всички варани (и вероятно всички гущери) са отчасти отровни.

Видове

Източници